Turbulent est un adjectif ou un nom propre qui peut se référer à :
 Turbulent, qualifie un objet ou, au sens figuré une personne, soumis à une forme de 
 , plusieurs navires.